А-ліга 2005 — 16-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вдруге здобув Екранас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Каунас взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Литви 2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 
 А ліга на rsssf 

2005
Литва
2005 у Литві